Skruv kan syfta på:
Skruv – en av de enkla maskinerna och ett av de allra mest använda maskinelementen
 Skruvförband – förbindning av olika delar med hjälp av skruv
Skruv, Lessebo kommun – tätorten i Lessebo kommun
Skruv – inom bollsporter, se Magnuseffekten